Le terme Lacolle peut correspondre à plusieurs toponymes en usage au Canada ou à des événements historiques:

Saskatchewan
 Lacolle Falls.
 LaColle Falls Hydroelectric Dam, construit sur la North Saskatchewan River, à Prince Albert.

Québec 

Poste frontalier
 Poste frontalier de Saint-Bernard-de-Lacolle

Cours d'eau
 Rivière Lacolle, municipalité de Lacolle, MRC Le Haut-Richelieu, Montérégie. Coordonnées: 45° 04' 00"; -73° 19' 54".

Municipalités et seigneurie
 Municipalité de Lacolle, MRC Le Haut-Richelieu, Montérégie. Coordonnées:  45° 05' 00"; -73° 22' 00"
 Municipalité du village de Lacolle, remplacé par : municipalité de Lacolle, MRC Le Haut-Richelieu, Montérégie. Coordonnées: 45° 05' 00"; -73° 22' 00". 
 Saint-Bernard-de-Lacolle (Municipalité de paroisse), MRC Les Jardins-de-Napierville, Montérégie. Coordonnées: 45° 05' 00"; -73° 25' 00".
 Seigneurie de Lacolle, Municipalité de paroisse de Saint-Bernard-de-Lacolle, MRC Les Jardins-de-Napierville, Montérégie. Coordonnées: 45° 08' 00"; -73° 25' 00". 

Événements militaires ou construction
 Blockhaus de la Rivière-Lacolle, municipalité de Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, MRC Le Haut-Richelieu, Montérégie. Coordonnées: 45° 00' 40"; -73° 20' 45". 
Bataille du moulin de Lacolle (1812), victoire britannique durant la guerre de 1812.
Bataille du moulin de Lacolle (1814), victoire britannique durant la guerre de 1812.
Bataille de Lacolle, bataille de 1838 lors de la rébellion dans le Bas-Canada.

Toponymes urbains
 Place de Lacolle, Ville de Granby, MRC La Haute-Yamaska, Montérégie. Coordonnées: 45° 24' 00"; -72° 44' 00". 
 Rue Lacolle, Ville de Saguenay, secteur (Chicoutimi), région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées: 48° 25' 00";  -71° 04' 00".
 Rue de Lacolle, ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, MRC Le Haut-Richelieu, Montérégie. Coordonnées: 45° 19' 00";  -73° 16' 00". 
 Rue de Lacolle, Ville de Granby, MRC La Haute-Yamaska, Montérégie. Coordonnées: 45° 24' 00"; -72° 44' 00". 
 Bureau de poste de Lacolle, municipalité de Lacolle, MRC Le Haut-Richelieu, en Montérégie. Coordonnés: 45° 04' 56"; 73° 22' 27".
 Bureau de poste de Saint-Bernard-de-Lacolle, municipalité de Saint-Bernard-de-Lacolle, Les Jardins-de-Napierville, Montérégie. Coordonnées: 45° 04' 57"; -73° 24' 47". 

Constructions sur la rivière
 Barrage Lacolle-1, Municipalité de Lacolle, MRC Le Haut-Richelieu, Montérégie. Coordonnées: 45° 04' 51"; -73° 22' 13". 
 Barrage Lacolle-2, Municipalité de Lacolle, MRC Le Haut-Richelieu, Montérégie. Coordonnées: 45° 04' 49"; -73° 22' 23". 
 Pont de la Rivière-Lacolle, municipalité de Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, MRC Le Haut-Richelieu, Montérégie. Coordonnées: 45° 04' 07"; -73° 20' 32". 

Homonymie de toponyme